Ліенн Раймс, Маргарет Ліенн Раймс Кайбріан (англ. Margaret LeAnn Rimes Cibrian; нар. 28 серпня 1982, Джексон, Міссісіпі, США) — американська кантрі-співачка, автор-виконавець.
 Шонда Раймс (англ. Shonda Rhimes; нар. 13 січня 1970, Чикаго) — американська сценаристка, режисерка та продюсерка.